Paulushaus bezeichnet:

 Paulus-Haus, vom Deutschen Verein vom Heiligen Lande betriebene Pilgerherberge in Jerusalem
 Paulushaus (Bonn), Katholische Familienbildungsstätte, ehemaliges Theologenkonvikt